Udon Thani (provincie), een provincie in het noordoosten van Thailand.
Amphoe Mueang Udon Thani, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het noordoosten van Thailand.
Udon Thani (stad), zowel de hoofdstad van het district als de hoofdstad van de gelijknamige provincie in Thailand.
Bisdom Udon Thani, een rooms-katholiek bisdom.
Monthon Udon Thani, was een Monthon in het noordoosten van Thailand.